Eurovision Song Contest 2022, česky také Velká cena Eurovize 2022 (či jen Eurovize 2022) byl 66. ročník soutěže Eurovision Song Contest. Soutěž se konala v Turíně v Itálii, a to díky vítězství italské skupiny Måneskin s písní „Zitti e buoni“ na předchozím ročníku v nizozemském Rotterdamu. Itálie soutěž hostilo potřetí. Soutěž, organizovaná Evropskou vysílací unií (EVU) a veřejnoprávní Radiotelevisione Italiana (Rai), probíhala v hale Pala Alpitour, semifinálová kola se konala na 10. a 12. května, finále se uskutečnilo v sobotu 14. května 2022. Vítězem se stala ukrajinská skupina Kalush Orchestra s písní „Stefanija“. Bylo to třetí vítězství země.

Místo konání 

Ročník se koná v italském Turíně. Dle tradice je uspořádání soutěže nabídnuto té zemi, která v předchozím roce zvítězila. Soutěž se v zemi koná potřetí, v tomto městě ale poprvé. V multifunkční hale Pala Alpitour, která v minulosti hostila koncerty, veletrhy, konference nebo hokejová utkání na olympijských hrách v roce 2006, je až 15 657 míst k sezení.

Přípravy 
23. května 2021, den po vítězství italské skupiny Måneskin, se o možnost konání soutěže začali ucházet zástupci prvních měst, mezi prvními byla sídla jako Bologna, Milán, Pesaro, Neapol, Turín, Reggio Emilia a Řím. Další den se přidala města Rimini, Florencie, Sanremo a Verona. 28. května se připojilo Bari.

Proces výběru místa konání 
7. července 2021 oficiálně zahájila italská veřejnoprávní vysílací stanice Rai spolu s EVU výběr místa konání a společně publikovali seznam požadavků, které musí hostitelské město a vybraná aréna splňovat. Tato kritéria jsou následující:
 Pořádající město musí být vzdáleno maximálně 90 minut od mezinárodního letiště a mít dostupných 2 000 hotelových pokojů v lokalitě konání akce
 Aréna musí být dostupná exkluzivně pro Eurovizi, a to 6 týdnů před soutěží, 2 týdny během soutěže a 1 týden po jejím ukončení
 Soutěž se musí konat uvnitř v klimatizované hale, která je dostatečně prostorná a do jejíž hlavní části se vejde 8 až 10 tisíc diváků, což odpovídá zhruba 70 % obvyklé kapacity při koncertech z důvodu specifických požadavků soutěže
 V hlavní hale musí být dostatek prostor pro zajištění štábu a jeho potřeb, aby bylo možné zajistit vysílání na vysoké úrovní
 Veškeré části haly mají být dobře přístupné, prostory pro tisk, delegáty či maskérny musí být snadno dostupné z hlavní haly

V první fázi výběru se musela města formálně do procesu přihlásit, a to do 12. července 2021. Do výběru se nakonec navzdory projevenému zájmu nezapojila města Bari, Neapol, Reggio Emilia a Verona. Celkem se přihlásilo 17 měst, podle médií ale pouze Bologna, Milán a Turín splňují veškeré podmínky. RAI a EVU přes léto jednotlivé žádosti vyhodnotí, zástupci měst mohli do 4. srpna své nabídky doplňovat a upravovat. Na zasedání představenstva RAI 5. srpna bylo rozhodnuto o zúžení seznamu ze 17 měst na 11. Ke konci srpna bylo již potenciálních kandidátů jen pět, a to Bologna, Milán, Pesaro, Rimini a Turín. O konečném místu konání mělo být rozhodnuto do konce srpna, proces se ale protáhl, aby bylo dosaženo transparentního a precizního výsledku. Vítězné místo bylo představeno 8. října 2021, stal se jím Turín, konkrétně hala Pala Alpitour.

Přehled oficiálních kandidátů:

{| class="wikitable" width="93%"

Produkce 
66. ročník Eurovize připravuje italská veřejnoprávní televize Rai. Italská vláda na pořádání vyhradila asi 1,5 milionu €, město Turín a kraj Piemont poskytly dohromady zhruba 10 milionů €.

Moderátoři 

Během druhého večera festivalu Sanremo 2. února 2022 bylo oznámeno, že Eurovizi budou moderovat zpěvačka Laura Pausini, zpěvák Mika a televizní moderátor Alessandro Cattelan. Moderátory na tyrkysovém koberci, tradiční akci, kde jsou před zahájením ročníku představeni všichni účastníci, byli Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico, Mario Acampa a Laura Carusino.

Design jeviště 
Design jeviště v Turíně byl představen 18. února 2022. Hlavní návrhářkou byla Francesca Montinaro. Pódium má představovat prosluněnou zámeckou zahradu. Uprostřed pódia se bude nacházet kinetické slunce složené z několika pohyblivých oblouků a pokryté LED panely. Z hlavního pódia, na jehož špičce se bude nacházet vodní kaskáda, povedou dvě cesty k menší ploše pod ním. Green room, místo, kde se nacházejí jednotlivé národní delegace, má připomínat italskou zámeckou zahradu plnou živých plotů a keřů.

Zahajovací a intervalové akty 
První semifinálový večer otevřelo vystoupení, jehož hlavním prvkem byla italská vynalézavost a kreativita. Před oznámením výsledků se představili Dardust, Benny Benassi a Sophie and the Giants s písněmi „Horizon in Your Eyes“, „Satisfaction“ a „Golden Nights“ za účasti dirigentky Sylvie Catasta, dále moderátoři vzdali krátkou poctu zpěvačce Raffaelle Carrà a Diodato zazpíval „Fai rumore“.

Druhé semifinále zahájil Alessandro Cattelan humorným vystoupením zaměřeným na italská gesta rukou. V mezivystoupení se představilo trio Il Volo s písní „Grande amore“ a Laura Pausini s Mikou, kteří společně zazpívali dvě písně.

Finálový večer zahájil tradiční vlajkový průvod za účasti všech 25 finalistů a za doprovodu skupiny The Rockin' 1000 a Laury Pausini, která zazpívala písně „La solitudine“ a „Scatola“. Během intervalového aktu se představili vítězové ročníku 2021 Måneskin s jejich nejnovější písní „Supermodel“, dále Gigliola Cinquetti s písní „Non ho l'età“ a Mika s mixem písní.

Seznam účastníků 
Jednotlivé země měly čas zaslat přihlášku do soutěže do 16. září 2021. Ze soutěže se ještě mohl kdokoli do 11. října 2021 odhlásit, aniž by musel čelit finanční pokutě. Finální seznam byl zveřejněn 20. října 2021, ročníku se mělo zúčastnit 41 států. Později ale došlo k vyloučení Ruska, celkem se tak do ročníku zapojí 40 zemí. Arménie se do soutěže vrací po roční pauze, Černá Hora po dvou letech.

Navrátivší interpreti 
Soutěže se zúčastnili 4 zpěváci, kteří se již představili v některém z předchozích ročníků. Stojan Jankulov, člen bulharské skupiny Intelligent Music Project, reprezentoval Bulharsko v letech 2007 a 2013 společně se zpěvačkou Elicou Todorovovou. Rocková skupina Zdob și Zdub reprezentovala Moldavsko v letech 2005 a 2011. Mahmood se zúčastnil Eurovize v roce 2019 a skončil druhý. Ihor Didenčuk, člen ukrajinské skupiny Kalush Orchestra, reprezentoval Ukrajinu v roce 2021 jako člen Go_A.

První semifinále 
Prvního semifinále se zúčastnilo celkem 17 zemí. Odehrálo se 10. května ve 21 hodin místního času. Kromě níže zmíněných států mohli hlasovat také diváci a poroty ze dvou zemí tzv. Velké Pětky, konkrétně z Francie a Itálie. Rozhodl o tom los, který proběhl na konci ledna a který také určil, v jaký den a v jaké polovině jednotliví soutěžící vystoupí.

Druhé semifinále 
Druhého semifinále se zúčastnilo 18 zemí. Odehrálo se 12. května ve 21 hodin místního času. Kromě níže zmíněných států mohli hlasovat diváci a poroty ze tří zemí tzv. Velké Pětky, konkrétně z Německa, Španělska a Spojeného království.

Finále 
Finále, do kterého postoupilo z každého semifinále 10 nejúspěšnějších států, proběhlo 14. května 2022. Poprvé se také představily státy z tzv. Velké pětky, které do finále postupují automaticky.

Ostatní země 
Podmínkou pro účast v soutěži je aktivní členství v Evropské vysílací unii (EVU), díky kterému je daný stát schopný soutěž vysílat. Pozvánku dostávají každoročně všichni členové unie. Austrálie, která je přidruženým členem, nemusí obdržet pozvánku, jelikož se již v minulosti s EVU dohodla na účasti minimálně do roku 2023.

Aktivní členové EVU 
  – V listopadu 2019 vládnoucí politická strana Demokraté pro Andorru prohlásila, že by se země mohla do soutěže vrátit, pokud se neukáže, že by takový krok byl příliš nákladný. Susanne Georgiová, reprezentantka Andorry v roce 2009, v květnu roku 2020 uvedla, že zajistila finanční prostředky potřebné pro návrat země do soutěže. V srpnu 2020 Georgiová prohlásila, že se po dohodě s premiérem země dohodla na návratu země do ročníku v roce 2022. V roce 2021 se zúčastnit nechtěli z důvodu pandemie covidu-19. 19. června 2021 ale veřejnoprávní stanice RTVA definitivně potvrdila, že země v roce 2022 na Eurovizi nevystoupí. Země se naposledy zúčastnila v roce 2009.
  – V červnu 2021 zástupci národního vysílatele Bosanskohercegovačka radiotelevizija prohlásili, že návrat země v dalších letech do soutěže je nepravděpodobný. Podmínkou pro návrat je zásadní změna ve financování soutěže, vysílatel si současné poplatky nemůže dovolit. K definitivnímu potvrzení neúčasti došlo 12. října 2021. Země se naposledy zúčastnila v roce 2016.
  – 18. srpna 2021 zástupci RTL Télé Lëtzebuerg potvrdili, že Lucembursko se do soutěže nevrátí. Země se naposledy zúčastnila v roce 1993.
  – Po podepsání mírové dohody mezi Marokem a Izraelem v prosinci 2020 se otevřela cesta k účasti země v soutěži. Politik a moderátor Eran Sikurel vyzval marockou veřejnoprávní televizi SNRT k návratu do soutěže, zatím ale bez odezvy.
  – 18. srpna 2021 zástupci stanice TMC potvrdili, že Monako se do soutěže nevrátí. Země se naposledy zúčastnila v roce 2006.
  – V červnu 2021 slovenská stanice RTVS potvrdila, že země se v roce 2022 do soutěže nevrátí. Země se naposledy zúčastnila v roce 2012.
  – V červnu 2021 byla potvrzena jednání mezi EVU a veřejnoprávní stanicí TRT o možnostech návratu země do soutěže, které se zúčastnila naposledy v roce 2012. Na seznamu potvrzených účastníků pro rok 2022 se ale země nakonec neobjevila.

Nečlenské země EVU 
  – Dne 28. května 2021 rozhodla EVU o přerušení členství běloruské státní televize BTRC v unii. Stanice měla dva týdny na reakci, neučinila tak však veřejně. BTRC byla z EVU vyloučena s platností k 1. červenci 2021, přišla tak mimo jiné i o možnost zúčastnit se Eurovize. BTRC v reakci na toto oznámil, že v následujících letech nebude usilovat o návrat do soutěže.
  – Veřejnoprávní stanice 1FLTV potvrdila, že země v roce 2022 v soutěži debutovat nebude z důvodu vysokých nákladů.
  – 25. února 2022 vydala EVU prohlášení, že v důsledku ruské invaze na Ukrajinu se ročníku nesmí zúčastnit žádný ruský umělec. Rusko, které se mělo zúčastnit prvního semifinále, tak nesmí v roce 2022 vyslat na soutěž svého zástupce. V souvislosti s tímto oznámením následující den všichni ruští členové EVU (VGTRK, První kanál a Radio Dom Ostankino) prohlásili, že z unie vystupují.

Incidenty

Ukrajina 
Od roku 2020 platí pravidlo, že národního kola se nesmí účastnit umělci, kteří od roku 2014 vystupovali v Rusku, a také ti, kteří v rozporu s platnými zákony Ukrajiny vstoupili na území anektovaného Krymu, kam lze cestovat pouze přes vybrané pozemní přechody. Národní kolo v roce 2022 vyhrála zpěvačka Alina Paš s písní „Tini zabutych predkiv“ (anglicky „Shadows of Forgotten Ancestors“). Dva dny po vyhlášení vítěze ale aktivista a videobloger Serhij Sternenko zpěvačku obvinil, že v roce 2015 odcestovala letecky z Ruska na Krym a dopustila se falšování dokumentů, aby se mohla národního výběru zúčastnit. Ukrajinská veřejnoprávní televize NTU následně oznámila, že věc prošetří ve spolupráci s celním úřadem a že stahuje plánované vyslání Aliny Pašové na Eurovizi až do prošetření případu. Následně bylo zjištěno, že člen zpěvaččina týmu televizi skutečně předal zfalšovanou dokumentaci, 16. února proto Alina Paš na sociálních sítích oznámila, že se rozhodla ze soutěže odstoupit. NTU následně oznámila, že náhradníka vybere v souladu s pravidly soutěže. Na druhém místě v národním výběru se umístila skupina Kalush Orchestra, jíž byla možnost reprezentovat Ukrajinu nabídnuta 17. února. Skupina se se zástupci sešla následující den, k potvrzení jejich účasti došlo 22. února.

Skupině přesto hrozilo, že se ročníku nebude moci zúčastnit. Kvůli ruské invazi na Ukrajině nesmí většina mužů opustit Ukrajinu, skupina ale dostala 2. dubna 2022 výjimku, a to nejen na samotnou soutěž, ale také na další koncerty po Evropě konané před ní.

Problémy s hlasováním porot 
Podle sdělení pořádající EBU došlo v průběhu generálky na druhé semifinále k pochybnostem o regulérnosti hlasování šesti národních porot, jmenovitě z Ázerbajdžánu, Gruzie, Černé Hory, Polska, Rumunska a San Marina. Pořadatelé proto pro druhé semifinále i pro finále nahradili body přidělené těmito porotami přepočteným hodnocením na základě jiných zemí, které v minulosti hlasovaly podobně. Např. body přidělené ve finále porotou Ázerbajdžánu a Gruzie byly zcela totožné, totožné byly i přidělené body od porot Polska a Rumunska. Ve finále hodnocení některých zemí vyhlásil namísto národních moderátorů výkonný supervizor EBU Martin Österdahl. Proti tomuto postupu se některé země ohradily a požadovaly bližší vysvětlení. Podle vyjádření Ázerbajdžánu a Gruzie jejich poroty původně přidělily maximálních 12 bodů nikoli Británii, ale Ukrajině.

Další ocenění

Cena Marcela Bezençona 
Cenu Marcela Bezençona mohou získat písně, které zazní během finálového večera. Ceny, které jsou rozděleny do tří kategorií, jsou udělovány od roku 2002. Vítězové v novinářské, komentátorské a skladatelské kategorii budou oznámeni krátce před finálovým večerem.

OGAE 
OGAE je mezinárodní organizace sdružující fanoušky Eurovize. V rámci té sestavují jednotlivé národní fankluby pořadí nejlepších 10 čísel, které je zveřejněno několik dní před zahájením soutěže. V roce 2022 vyhrálo Švédsko těsně před Itálií, Česko skončilo s 35 body na 17. místě.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

 
Události roku 2022
2022 v hudbě
Itálie v roce 2022
Hudební události v Itálii
Události v Turíně
Kultura v Turíně